XX secolo
 XX secolo – programma televisivo
 Ventesimo secolo – film di Howard Hawks

Pagine correlate 
 Novecento (disambigua)